Olaszország
Nuoro, település Olaszországban, Szardínia régióban, Nuoro megyében
Nuoro megye, megye Olaszországban, Szardínia régióban